Square Enix — японская компания, разработчик и издатель компьютерных игр. Образована 1 апреля 2003 года путём слияния компаний Square и Enix. С сентября 2005 года Square Enix владеет Taito Corporation. В апреле 2009 европейский офис Square Enix поглотил издателя Eidos Interactive, образовав компанию Square Enix Europe.

С момента своего основания компания разработала и издала свыше сотни видеоигр для различных игровых платформ. Square Enix в основном известна благодаря играм жанра jRPG, в частности, сериям Final Fantasy и Dragon Quest, а также серии Action/RPG Kingdom Hearts. В 2011 году общие продажи игр серии Dragon Quest составили свыше 57 млн копий , а серии Final Fantasy превысили отметку в 100 млн копий .

В этот список входят игры, разработанные или изданные Square Enix за всё время её существования как отдельной компании. Игры, изданные Taito под своим брендом, в данный список не входят. Игры, разработанные или изданные для мобильных платформ, также вынесены отдельно. Игры, разработанные или изданные до слияния компаний, ищите соответственно в списке игр Square, списке игр Enix и списке игр Eidos.

Разработанные игры 
Проекты, разработанные Square Enix либо сторонними студиями по её заказу. Основным издателем большинства этих игр является сама Square Enix. Перечислены только основные издания игр, без ремейков и переизданий.

Изданные игры 
Проекты, изданные Square Enix, согласно договорам с не принадлежащими ей студиями-разработчиками или издателями.

Примечания

Ссылки 
 Официальный список игр, изданных Square Enix в Европе
 Официальный список игр, изданных Square Enix в Северной Америке
 Официальный список игр, изданных Square Enix в Японии

Square Enix